Niektóre kościoły pod wezwaniem Opieki Matki Bożej:

W Polsce
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Choroszczy
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Komańczy
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Olsztynie
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Szczecinie
 Cerkiew Opieki Matki Bożej na Świętej Górze Jawor
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Zielonej Górze
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Zubaczach

Na świecie
 Sobór Opieki Matki Bożej w Baranowiczach
 Cerkiew Opieki Matki Bożej i św. Aleksandra Newskiego w Biarritz
 Cerkiew Świętej Pokrowy w Buczaczu
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Erywaniu
 Sobór Opieki Matki Bożej w Grodnie
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Kijowie (Padół)
 Cerkiew Opieki Matki Bożej i św. Mikołaja w Kłajpedzie
 Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Mikulášovej
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Moskwie (Fili)
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Moskwie (Jużnoje Miedwiedkowo)
 Cerkiew Opieki Matki Bożej na Nerli
 Cerkiew św. Serafina z Sarowa i Opieki Matki Bożej w Paryżu
 Sobór Wasyla Błogosławionego

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!